

Toponymie

 Kostrzyn, ville dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Kostrzyn, gmina mixte du powiat de Poznań, dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Kostrzyn, village dans la voïvodie de Mazovie.
 Kostrzyn nad Odrą, ville de la voïvodie de Lubusz.

Homonymie de toponyme